Зилупе:
 Зилупе — город в Латвии;
 Зилупе — железнодорожная станция в Латвии;
 Зилупе — латышское название реки Синяя.